Барах — фамилия еврейского происхождения. Известные носители:

 Барах, Мориц (1818—1888) — австрийский писатель, сатирик, поэт и драматург.
 Барах, Роза (1840—1913) — австрийская писательница, поэтесса и педагог.

География 
 Барах — средневековое башенное поселение в Ингушетии.